Е́льчик:
Ельчик — река в Липецкой области, на которой стоит город Елец
Валерий Ельчик — российский балалаечник